La Coupe des nations UNCAF 1999 sert à qualifier trois équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 2000.

À San José au Costa Rica du 17 au 28 mars 1999.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Seconde phase 

Le Costa Rica, le Guatemala et le Honduras sont qualifiés pour la Gold Cup 2000.

1999
Événement sportif international au Costa Rica
Compétition de football au Costa Rica
UNCAF
1999 au Costa Rica